Bombardierung von Belgrad steht für:

 Luftangriff auf Belgrad im Jahr 1941
 Bombardierung Belgrads im Rahmen der Operation Allied Force 1999